Ибьяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 333,30 км². Население — 1698 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 
 Web de la fiesta de la campa

Муниципалитеты Астурии